Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Warsaw Cup by Heros 1999, який відбувся уп'яте у Варшаві (Польща). Ольга Лугіна і Каріна Габшудова були чинними чемпіонками, коли це був турнір 3-ї категорії. Цього року Габшудова не брала участі, а Лугіна грала в парі з Сандрою Начук. Вони зазнали поразки у чвертьфіналі.

Кетеліна Крістя і Ірина Селютіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Амелі Кокто і Жанетта Гусарова з рахунком 6–1, 6–2.

Сітка

Сіяні пари

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Тіна Писник /  Сільвія Талая

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Warsaw Open 1999 Qualifying Draw
 Warsaw Open 1999 Main Draw

Парний розряд
Парний розряд
1999 у польському спорті